SEB har flere betydninger:

 SEB (musikgruppe) – en musikgruppe, der vandt MGP 2006.
 Skandinaviska Enskilda Banken – en svensk bank, der bruger navnet SEB Bank.